Sonneborn – comune tedesco
 Martin Sonneborn – politico e giornalista tedesco
 Jan Fernando Martín Sonneborn – cestista spagnolo